Adolf Johnsson kan syfta på:

* Adolf Johnsson (1847–1921), svensk musikpedagog
 Adolf Johnsson (1880–1963), svensk militär och gymnastikdirektör
 Adolf Jonsson (1872–1945), svensk skulptör